Федеративные Штаты Микронезии принимали участие в Летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее (Австралия) в первый раз за свою историю, но не завоевали ни одной медали. Сборную страны представляло 5 спортсменов (в том числе - две женщины), принимавшие участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, плаванию и тяжёлой атлетике.

Состав олимпийской сборной Микронезии

Лёгкая атлетика 

Спортсменов — 2

 Мужчины

 Женщины

Плавание 

Спортсменов — 2
В следующий раунд на каждой дистанции проходили лучшие спортсмены по времени, независимо от места занятого в своём заплыве.
Мужчины

Женщины

Тяжёлая атлетика 

Спортсменов — 1
В рамках соревнований по тяжёлой атлетике проводятся два упражнения - рывок и толчок. В каждом из упражнений спортсмену даётся 3 попытки, в которых он может заказать любой вес, кратный 2,5 кг. Победитель определяется по сумме двух упражнений.
Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 Состав сборной на sports-reference.com 

2000
Страны на летних Олимпийских играх 2000 года